Grund, üres telek
 Grund, Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk c. regényének egyik helyszíne
 Grund, 1993-ban alapított együttes
 A grund (1993) amerikai vígjáték
 Grund, Grindelwald svájci város településrésze